Ingreso Familiar de Emergencia puede hacer referencia a:

 Ingreso Familiar de Emergencia (Argentina), un programa social del gobierno argentino durante la pandemia de COVID-19
 Ingreso Familiar de Emergencia (Chile), un programa social del gobierno chileno durante la pandemia de COVID-19